Erdélyi János (1814–1868) ügyvéd, költő, akadémiai tanár, az MTA rendes tagja
 Erdélyi János (1905–1977) geokémikus
 Erdélyi János (1922) villamosmérnök, az Egyesült Izzó főkonstruktőre, állami díjas (1970)
 Erdélyi János (1955) filmrendező
 Erdélyi János (1939 k. –?), ökölvívó, a Magyar Népköztársaság bajnoka

Jegyzetek